Kruiswegpark (Roermond)
 Kruiswegpark (Tienray)